Sea Dogs, lett. Cani di Mare.

Animazione 
Col vento in poppa verso l'avventura (Sea Dogs) – serie animata

Cinema 
Sea Dogs – film del 1916 diretto da Will Louis

Fumetti 
Sea Dogs – striscia a fumetti statunitense

Sport 
Portland Sea Dogs – squadra di baseball statunitense
Saint John Sea Dogs – squadra di hockey su ghiaccio canadese

Videogiochi 
Sea Dogs – videogioco di ruolo
Sea Dogs II – videogioco di ruolo